Roc del Corb (Borredà), cim del terme municipal de Borredà (Berguedà)
 Roc del Corb (Collbató), cim del terme municipal de Collbató (Baix Llobregat)
 Roc del Corb (Saldes), cim del terme municipal de Saldes (Berguedà)
 Roc del Corb (Sureda), cim del terme comunal de Sureda (Rosselló)